Oceanobdella är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Arturo Caballero 1956. Oceanobdella ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Oceanobdella